Laufmaschine ist

 eine andere Bezeichnung für Laufroboter
 der von Karl Drais verwendete Name für das von ihm erfundene, als Draisine bekannte Fahrzeug